|}

Die Neubaustrecke Zagreb–Rijeka ist eine geplante Neubaustrecke in Kroatien. Sie soll von der Hauptstadt Zagreb nach Rijeka führen. Sie ist 51 Kilometer kürzer als die Bestandsstrecke und erspart 360 Höhenmeter. Nach ihrer Fertigstellung soll die Fahrzeit der Reisezüge zwischen Zagreb und Rijeka von dreieinhalb auf anderthalb Stunden sinken.

Planung 

Die Neubaustrecke ist zusammen mit der nördlich anschließenden Bahnstrecke Zagreb-Gyékényes, die die ungarische Grenze und die kroatische Hauptstadt Zagreb verbindet, Teil des paneuropäischen Korridors Vb. Die Gesamtkosten für den Ausbau der Strecke von Zagreb zur ungarischen Grenze und den Neubau der Schnellfahrstrecke nach Rijeka wurden 2012 auf insgesamt 4,6 Milliarden Euro geschätzt.

Die neue Strecke soll weiter südlich als die bestehende Bahnstrecke Zagreb–Rijeka verlaufen und weicht damit noch stärker als die Bestandsstrecke von der Luftlinie ab. Dies ermöglicht eine geradlinigere Führung durch flacheres Terrain, womit sich die Strecke von 228 Kilometern der bogenreichen Altstrecke auf rund 165 Kilometer verkürzt. Die Fahrzeit soll von dreieinhalb auf anderthalb Stunden reduziert werden. Die Kroatische Bahn (Hrvatske Željeznice) plant den Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen mit einer planmäßigen Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Der Bau der Strecke war für Januar 2007 angekündigt und sollte 2012 abgeschlossen sein. 2012 wurde die Fertigstellung auf nicht vor 2025 geschätzt.

Siehe auch 

 Hrvatske Željeznice

Weblinks 
 Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur der Republik Kroatien: Railway line in the V B corridor (eng.)

Einzelnachweise 

Schienenverkehr (Kroatien)
Zagreb-Rijeka